Пётр Пронский:
 Пронский, Пётр Данилович (ум. 1577) — князь, боярин и воевода.
 Пронский, Пётр Иванович (ум. 1652) — князь, боярин и воевода.